Čagošta (naselje)
Čagošta (planina)